Кришталь
 Бакара (гра) — гра в карти